Live in Berlin peut désigner :
 Live in Berlin, un album de Sting ;
 Live in Berlin, un album de Ludivico Einaudi.

Voir aussi 
 The Wall Live in Berlin, un album live de Roger Waters (1990)
 Live aus Berlin,  l'enregistrement d'un concert du groupe de metal allemand Rammstein (1999)